Соревнования по спринту на велотреке среди мужчин на летних Олимпийских играх 1900 прошли 11 и 13 сентября. Приняли участие 69 спортсменов из шести стран. Длина трека составляла 2 км.

Призёры

Соревнование

Первый раунд

Четвертьфинал

Полуфинал

Финал

Ссылки 
 Официальный протокол игр 
 Результаты соревнований